Aertsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ad Aertsen (* 1948), niederländisch-deutscher Neurobiologe
 Jan A. Aertsen (1938–2016), niederländischer Philosophieprofessor
 Pieter Aertsen (genannt Lange Pier; * um 1509, † 1575), niederländischer Maler